Anderson steht für:

 Anderson, Familienname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anderson (Etowah County, Alabama), im Etowah County
 Anderson (Lauderdale County, Alabama), im Lauderdale County
 Anderson (Alaska), im Denali County
 Anderson (Pike County, Arkansas)
 Anderson (Scott County, Arkansas)
 Anderson (Idaho), im Franklin County
 Anderson (Cass County, Illinois)
 Anderson (Macoupin County, Illinois)
 Anderson (Indiana), im Madison County
 Anderson (Iowa), im Fremont County
 Anderson (Kalifornien), im Shasta County
 Anderson (Logan County, Kentucky)
 Anderson (Todd County, Kentucky)
 Anderson (Louisiana), im Bienville Parish
 Anderson (Michigan), im Livingston County
 Anderson (Mississippi), im Madison County
 Anderson (McDonald County, Missouri)
 Anderson (Putnam County, Missouri)
 Anderson (Beaverhead County, Montana)
 Anderson (Roosevelt County, Montana)
 Anderson (Nevada), im Elko County
 Anderson (New Jersey), im Warren County
 Anderson (New York), im Sullivan County
 Anderson (North Carolina), im Caswell County
 Anderson (Ashtabula County, Ohio)
 Anderson (Erie County, Ohio)
 Anderson (Ross County, Ohio)
 Anderson (Lincoln County, Oklahoma)
 Anderson (Pottawatomie County, Oklahoma)
 Anderson (Clearfield County, Pennsylvania)
 Anderson (Mifflin County, Pennsylvania)
 Anderson (South Carolina), im Anderson County
 Anderson (South Dakota), im Minnehaha County
 Anderson (Coffee County, Tennessee)
 Anderson (Franklin County, Tennessee)
 Anderson (Overton County, Tennessee)
 Anderson (Sullivan County, Tennessee)
 Anderson (Texas), im Grimes County
 Anderson (West Virginia), im Preston County
 Anderson (Wisconsin), im Rock County
 Anderson (Town, Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Anderson (Town, Iron County), Town(ship) in Wisconsin
 Anderson Acres, im Newton County, Georgia
 Anderson Bayview, im Iosco County, Michigan
 Anderson Ferry, im Hamilton County, Ohio
 Anderson Gardens, im Anderson County, South Carolina
 Anderson Junction, im Washington County, Utah
 Anderson Landing, im Coahoma County, Mississippi
 Anderson Tully, im Poinsett County, Arkansas
 Anderson Village, im Anderson County, South Carolina
 Anderson Ways, im Galveston County, Texas

Orte in Großbritannien:
 Anderson (Dorset)

Sonstiges:

Organisationen
 Anderson Group, taiwanischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Anderson Industries, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Andersen Air Force Base
 Anderson Steam Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1902)
 Anderson Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906)
 Anderson Carriage Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1910)
 Anderson Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916–1926)

Geografisches
 Anderson Arroyo, Fließgewässer im Otero County, Colorado
 Anderson Cave Branch, Fließgewässer im Scott County, Tennessee
 Anderson Knoll
 Anderson Scarp
 Anderson Summit
 Anderson River, Fließgewässer im Perry County, Indiana
 Anderson-Halbinsel
 Anderson Spring, Fließgewässer im Custer County, Idaho
 Anderson Marsh, See im Henderson County, Texas
Bauwerke
 Anderson Shelter, Unterstand
 Anderson Bridge, Straßenbrücke in Singapur
 Anderson Powerpole, Steckverbindersystem
Ölfelder
 Anderson Coulee Oil Field, Ölfeld im Billings County, North Dakota
 Anderson Oil Field, Ölfeld im Eddy County, New Mexico
 Anderson-Kerr Oil Field, Ölfeld im Cooke County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Anderson Bank Building, in Anderson, Indiana, ID-Nr. 84001078
 Anderson Basin, in Clovis, New Mexico, ID-Nr. 66000483
 Anderson Boarding House, in Clarendon, Arkansas, ID-Nr. 84000180
 Anderson Bros. Store, in Stockholm, Maine, ID-Nr. 00001635
 Anderson Brothers Building, in Charlottesville, Virginia, ID-Nr. 82001797
 Anderson Brothers Department Store, in Portsmouth, Ohio, ID-Nr. 01000052
 Anderson Building, The, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 09000938
 Anderson Camp Ground, in Brushy Creek, Texas, ID-Nr. 82001735
 Anderson Carnegie Memorial Library, in Emporia, Kansas, ID-Nr. 87000958
 Anderson Chapel, in Swanton, Maryland, ID-Nr. 84001775
 Anderson College Historic District, in Anderson, South Carolina, ID-Nr. 98000556
 Anderson County Jail, in Palestine, Texas, ID-Nr. 98000692
 Anderson Dock Historic District, in Ephraim, Wisconsin, ID-Nr. 85001249
 Anderson Ferry, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 82003575
 Anderson Hollow Archaeological District, in Lexington, Virginia, ID-Nr. 83003314
 Anderson Homestead, in Hub City, South Dakota, ID-Nr. 78002543
 Anderson House and Lexington Battlefield, in Lexington, Missouri, ID-Nr. 69000110
 Anderson House and Store, in Salado, Texas, ID-Nr. 83003076
 Anderson Island School, in Anderson Island, Washington, ID-Nr. 87001165
 Anderson Lodge, in Meeteetse, Wyoming, ID-Nr. 87001548
 Anderson Lumber Company, in Philipsburg, Montana, ID-Nr. 86002790
 Anderson Marsh Archeological District, in Lower Lake, Kalifornien, ID-Nr. 78000676
 Anderson Mesa Incline, in Flagstaff, Arizona, ID-Nr. 95000154
 Anderson Mound, in Woodville, Mississippi, ID-Nr. 86000921
 Anderson Outkitchen, in Hackensack, New Jersey, ID-Nr. 85002591
 Anderson Park, in Montclair, New Jersey, ID-Nr. 09001073
 Anderson Place Historic District, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 86001981
 Anderson Presbyterian Church, in Madison Hall, Tennessee, ID-Nr. 07000157
 Anderson School, in Gallatin Gateway, Montana, ID-Nr. 81000354
 Anderson Schoolhouse, in Ashland, Ohio, ID-Nr. 77001040
 Anderson Street Station, in Hackensack, New Jersey, ID-Nr. 84002520
 Anderson Street Water Tower, in Seal Beach, Kalifornien, ID-Nr. 77001609
 Anderson Style Shop, in Kalispell, Montana, ID-Nr. 94000870
 Anderson-Capner House, in Lawrence, New Jersey, ID-Nr. 73001107
 Anderson-Carlson Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 05001259
 Anderson-Clark Farmstead, in Grantsville, Utah, ID-Nr. 05001627
 Anderson-Coward House, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 86000404
 Anderson-Doosing Farm, in Catawba, Virginia, ID-Nr. 09000666
 Anderson-Elwell House, in Weiser, Idaho, ID-Nr. 82000373
 Anderson-Foster House, in Holly Grove, Virginia, ID-Nr. 78003028
 Anderson-Frank House, in Tampa, Florida, ID-Nr. 82002375
 Anderson-Hobson Mercantile Store, in Foreman, Arkansas, ID-Nr. 96000642
 Anderson-Johannes House, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 94001525
 Anderson-Price Memorial Library Building, in Ormond Beach, Florida, ID-Nr. 84000967
 Anderson's Mill, in Spartanburg, South Carolina, ID-Nr. 78002529
 Anderson-Shaffer House, in Hamilton, Ohio, ID-Nr. 74001402
 Anderson-Smith House, in Paducah, Kentucky, ID-Nr. 84001824
 Anderson-Thompson House, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 87000502

Siehe auch:
 Anderson Branch
 Anderson Brook
 Anderson Camp Run
 Anderson Cave
 Anderson County
 Anderson Creek
 Anderson Drain
 Anderson Fork
 Anderson Island
 Anderson Lake
 Anderson Lakes
 Anderson Mill
 Anderson Mill Creek
 Anderson Run
 Anderson Spring Branch
 Mount Anderson
 Anderson-Eisfälle, Gletscherbruch am Pitkevitch-Gletscher, Viktorialand, Antarktika
 Andersen (Begriffsklärung)
 Andersson, Familienname
 Anderssen
 Andersons